Новосёлы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новоселы — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Новоселы — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Новоселы — деревня в Краснокамском районе Пермского края.
 Новоселы — деревня в Неволинском сельском поселении Кунгурского района Пермского края.
 Новоселы — деревня в Кыласовском сельском поселении Кунгурского района Пермского края.
 Новоселы — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Новоселы — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Новосёлы — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Новоселы — деревня в Балезинском районе Удмуртии.